A Segunda División 1977–78-as szezonja volt a bajnokság negyvenhetedik kiírása. A bajnokságban 20 csapat vett részt, a győztes a Real Zaragoza lett.

Végeredmény

Segunda División szezonok
Spanyol 2
Spanyol 2